Scorff bezeichnet 

 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Blavet, siehe Scorff
 mehrere französische Gebietskörperschaften im Département Morbihan
 Kanton Pont-Scorff 
 Gemeinde Pont-Scorff     
 Kanton Guémené-sur-Scorff   
 Gemeinde Guémené-sur-Scorff   
 einen U-Boot-Bunker im Zweiten Weltkrieg, siehe U-Boot-Bunker in Lorient#Der Scorff-Bunker